Balparda ist der Familienname folgender Personen:

 Angeles Balparda, uruguayischer Politiker (Partido Encuentro Progresista/Frente Amplio) 
 Gregorio Balparda de las Herrerías (1874–1936), spanischer Jurist, Historiker und Politiker 
 Julio Cesar Balparda (um 1900–1942), uruguayischer Schachspieler 
 Saturnino Balparda, uruguayischer Politiker (Partido Nacional)
 Secundino Balparda, uruguayischer Politiker (Partido Nacional)